Giring (Manding)
 Giring (Paliyan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing